

Astronomia
 2556 Louise – asteroide della fascia principale

Cinema
 Luisa (Louise) – film del 1939 diretto da Abel Gance

Geografia
 Canada
 Louise – municipalità del Manitoba

 Stati Uniti d'America
 Louise – città della Contea di Humphreys, Mississippi
 Louise – census-designated place della Contea di Wharton, Texas

Musica
 Louise – opera di Gustave Charpentier del 1900

Onomastica
 Louise – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Luisa